Palace Hotel steht für:

 Palace Hotel (San Francisco) in San Francisco
 Palace Hotel (Kopenhagen)
 Palace Hotel (Semmering)
 Palace Hotel (Shanghai)
 Palace Hotel (Turin)
 Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi

im NRHP gelistete Objekte:
 Palace Hotel (Colorado), ID-Nr. 94001013
 Palace Hotel (Kalifornien), ID-Nr. 79003458
 Palace Hotel (Bates County, Missouri), ID-Nr. 02000795
 Palace Hotel (Greene County, Missouri), ID-Nr. 02001419
 Palace Hotel (Montana), ID-Nr. 82000594
 Palace Hotel (New Mexico), ID-Nr. 87002216
 Palace Hotel (Ohio), ID-Nr. 80003071
 Palace Hotel (Oregon), ID-Nr. 77001105
 Palace Hotel (Texas), ID-Nr. 06000825

Palace Hotel bezeichnet:

 Palace Hotel (Film), Schweizer Film von Leonard Steckel und Emil Berna aus dem Jahr 1952

Siehe auch:
 Palasthotel (Begriffsklärung)
 Hotel Palace